Dinkelbach ist ein geographischer Name:
 Dinkelbach (Murr), rechter Zufluss der Murr nach Zell, Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Dinkelbach (Neustadt), Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Dinkelbach ist ein Familienname:
 Heinrich Dinkelbach (1891–1967), deutscher Industriemanager
 Mirjam Dinkelbach OCist (* 1959), deutsche Ordensschwester und Altäbtissin des Klosters Marienkron
 Werner Dinkelbach (1934–2011), deutscher Wirtschaftswissenschaftler